Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Sadżaja – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Kalistrat Sadżaja – gruziński rewolucjonista, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa